

Ґолянка — село в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґолянка — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства